Андре́й Ле́бедев: Лебедев, Андрей Александрович (род. 1974) — российский дирижёр.
 
 
 Лебедев, Андрей Григорьевич (в монашестве Феогност; 1801—1869) — епископ РПЦ, архиепископ Псковский и Порховский.
 Лебедев, Андрей Иванович (1771—1830) — московский священник, протоиерей.
 Лебедев, Андрей Константинович (1908—1993) — искусствовед, действительный член Академии художеств.
 Лебедев, Андрей Николаевич (1933—2011) — советский и российский физик.
 Лебедев, Андрей Ярославович (род. 1962) — российский депутат Государственной Думы ФС РФ пятого созыва.